Capriles bzw. De Capriles ist der Familienname der folgenden Personen:

 Henrique Capriles (* 1972), venezolanischer Politiker
 José de Capriles (1912–1969), US-amerikanischer Fechter
 Miguel de Capriles (1906–1981), US-amerikanischer Fechter und Professor für Rechtswissenschaften
 Renato Capriles (1931–2014), venezolanischer Musiker und Orchesterleiter